Ifdregea collina är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Ifdregea collina ingår i släktet Ifdregea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
collina